Kinyamateke kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Kinyamateke (vattendrag), Karuzi, 
 Kinyamateke (periodiskt vattendrag), Kirundo, 

Robotskapade Burundiförgreningar